LEGO Galidor é um jogo de computador lançado em 2002, desenvolvido pela Asylum Entertainment e distribuído pela LEGO Software, para a plataforma PC.

Enredo
No papel de Nick Bluetooth o jogador deve aventurar-se através da Dimensão Exterior numa acção-desafio para salvar os seus amigos das garras do tirano maligno Gorm.

Para consegui-lo o jogador deve dominar a sua recém-descoberta capacidade de "Glinching" - um dom que lhe permite voar, saltar, agarrar-se ou navegar através das suas missões.

O jogasdor deve explorar três outros mundos, superar as criaturas e ilusões de Gorm, derrotar os seus chefes e recolher todos os preciosos fragmentos-chaves.

Por fim, terá de enfrentar o próprio Gorm e livrar a Dimensão Exterior do seu poder maligno para sempre.

Características
Faixa etária: 3+
Número máximo de jogadores: 1
Jogável em rede: Não
Gênero: Ação / Aventura
Desenvolvedor: Asylum Entertainment
Editor: LEGO Software

Ver também
Lista de jogos eletrônicos Lego

Ligações externas
Website Oficial

Jogos eletrônicos de Lego
Jogos para computador